Il Dizionario di lingua portoghese o in portoghese Dicionário da Língua Portuguesa si riferisce a:

Dicionário Aurélio, di Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, di Caldas Aulete
Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, della Academia das Ciências de Lisboa (accademia delle scienze di Lisbona)
Dicionário do Português Básico, di Mário Vilela
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, di Antônio Houaiss
Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, di Editora Melhoramentos
Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa, di José Pedro Machado
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, di Priberam